Pokal bezeichnet:
 ein Trinkgefäß, siehe Pokal (Trinkgefäß)
 einen Preis (Gewinn) in einem Wettbewerb
 den Wettbewerb selbst, der nach dem K.-o.-System ausgetragen wird
 Der Pokal, ein Werk von Ludwig Tieck 

Siehe auch: